Toponímia:
 Atkinson (Carolina del Nord)
 Atkinson (Illinois)
 Atkinson (Maine)
 Atkinson (Nebraska)
 Atkinson (Nou Hampshire)
 Biografies:
 Alia Shanee Atkinson, nedadora jamaicana especialista en estil braça
 Bill Atkinson (1951), enginyer informàtic i fotògraf estatunidenc
 Chris Atkinson (1979, New South Wales, Austràlia), corredor professional de ral·lis
 Dalian Atkinson (Shrewsbury, Shropshire, 1968), futbolista anglès que ocupava la posició de davanter
 Harry Atkinson (1831-1892), Primer Ministre de Nova Zelanda 
 Kate Atkinson (York, 1951), escriptora britànica
 Jayne Atkinson (Bournemouth, Dorset, 1959), actriu anglesa de cinema i televisió
 Rowan Atkinson (1955, Consett, Durham, Anglaterra), humorista, actor i guionista anglès
 Ruth Atkinson (Toronto, Canadà, 1918 – Pacifica, Califòrnia, EUA)
 Sydney Atkinson (Durban, 1901 – 1977), atleta sud-africà
 Terry Atkinson (1939), artista anglès
 Miscel·lània: Cicle Atkinson, tipus de motor de combustió interna, inventat per James Atkinson el 1882